Il doppio  dell'Astana Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jonathan Marray e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Michail Elgin e Nikolaus Moser hanno battuto in finale Wu Di e Zhang Ze 6–0, 6–4.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Sadik Kadir /  Purav Raja (semifinali)
  Michail Elgin /  Nikolaus Moser  (campioni)

  Hiroki Kondo /  Junn Mitsuhashi (primo turno)
  Samuel Groth /  Aleksej Kedrjuk (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Astana Cup 2010